P261 est un sigle qui peut faire référence à :
 BRM P261 une formule 1 de l’écurie britannique British Racing Motors ;
 HMS Sleuth (P261), un sous-marin de la Royal Navy.